Sacra Spina, reliquia della corona di spine di Gesù
 Spina Santa, rilievo montuoso nel Lazio
 Spina santa, dolce tipico di Caltanissetta
 Quadrivio Spinasanta, frazione di Agrigento